Амаде́й (, , , , ) — «возлюбленный Бога», «любящий Бога») — мужское имя: 

 Европейские правители
 
 Амадей II (ок. 1050 — 26 января 1080) — пятый граф Савойи и Морьена (с 1078). Сын Оттона I и Аделаиды Сузской. Вступил на трон после смерти своего старшего брата Пьера I.
 Амадей III (1095—1148) — граф Савойи и Морьена (с 1103). Сын Гумберта II Савойского и Жизелы Бургундской, шурин Людовика VI и участник его крестового похода.
 Амадей IV (1197—1253) — граф Савойи и маркиз Италии (с 1233). Старший сын Томаса I Савойского и Маргариты Женевской.
 Амадей V (1249—1323) — граф Савойи (с 1285). Младший сын Томаса II, графа Пьемонтского и Беатриче Фиески.
 Амадей VI Зелёный (1334—1383) — граф Савойи (с 1343). Старший сын графа Аймона Миролюбивого и Иоланды Монферратской, существенно расширивший территорию Савойского графства.  
 Амадей VII Красный (1360—1391) — граф Савойи (с 1383). Сын Амадея VI, присоединил к своим владениям Кунео и Ниццу.
 Амадей VIII Миролюбивый (1383—1451) — граф (с 1416 года — герцог) Савойи в 1391—1434 годах, антипапа под именем Феликс V (1439—1449).
 Амадей IX Счастливый (1435—1472) — герцог Савойский, князь Пьемонта (1465—1472). Сын Людовика I Савойского и Анны де Лузиньян, шурин Людовика XI.
 

 Деятели церкви
 Амадей Португальский (Жоао Мендес да Сильва, 1420—1482) — монах-францисканец, блаженный Римско-Католической церкви, основатель ордена амадеитов.

Амадей — второе имя Вольфганга Амадея Моцарта:  
 Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822) — немецкий писатель, композитор и художник, изменивший своё имя в честь В.-А. Моцарта. 
 «Амадей» — пьеса Питера Шеффера, посвящённая жизни В.-А. Моцарта (1979). 
 «Амадей» — художественный фильм Милоша Формана по сценарию Питера Шеффера (США, 1984).
 «Амадей» — оперный театр в Москве, основанный в 1996 году.

 Двойное имя
 

 Другое
 Амадей () — польский шляхетский герб.

 См. также